Sławomir Sikora (ur. 2 kwietnia 1986) – polski koszykarz występujący na pozycjach rzucającego obrońcy oraz niskiego skrzydłowy.

22 lipca 2017 został zawodnikiem AZS Koszalin.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Awans do:
 PLK z Polfarmexem Kutno (2014)
 I ligi z Prokomen 2 Trefl Sopot (2007)

 Indywidualne
 Liderzy II ligi w przechwytach (2018)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

W rozgrywkach międzynarodowych

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 Profil na plkhistory.ugu.pl
 Profil na pzkosz.pl

Linki zewnętrzne 
  
 Profil na eurobasket.com 
 Profil na realgm.com 
 Profil na kpzkosz.com 
 Profil na bgbasket.com 

Polscy koszykarze
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Trefla Sopot
Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
Koszykarze Decki Pelplin
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze Pierników Toruń
Koszykarze AZS Koszalin
Urodzeni w 1986